Автозаво́дская улица  — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Белоруссия
 Автозаводская улица — улица в Минске.

 Россия
 Автозаводская улица — улица в Ижевске.
 Автозаводская улица — улица в Москве.
 Автозаводская улица — улица в посёлке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.

 Украина
 Автозаводская улица — улица в Киеве.

См. также 
 Автозаводская площадь
 Автозаводский мост
 Автозаводский проезд